Příjmení Raabe nosí více významných osobností:

 Hedwig Raabeová (1864–1939) – česká sportovkyně židovského původu
 Max Raabe (* 1962) – německý zpěvák
 Wilhelm Raabe (1831–1910) – německý prozaik

Externí odkazy